San Isidro (spanisch ‚Heiliger Isidor‘) steht für:

San Isidro ist der Name folgender Orte:
 San Isidro (Buenos Aires), Argentinien
 San Isidro (Catamarca), Argentinien
 San Isidro (Formosa), Argentinien
 San Isidro (Jujuy), Argentinien
 San Isidro (Mendoza), Argentinien
 San Isidro (Río Negro), Argentinien
 San Isidro (San Martín), San Juan, Argentinien
 San Isidro (Jáchal), San Juan, Argentinien
 San Isidro (Santiago del Estero), Argentinien
 San Isidro (Iruya), Argentinien
 San Isidro de Kichka Moqu, Municipio Chapare, Bolivien
 San Isidro (Morochata), Municipio Morochata, Bolivien
 San Isidro (Santa Cruz), Departamento Santa Cruz, Bolivien
 San Isidro (Santo Domingo Este), Stadtteil von Santo Domingo Este in der Dominikanischen Republik
 San Isidro (Tarija), Departamento Tarija, Bolivien
 San Isidro (Tiraque), Provinz Tiraque, Bolivien
 San Isidro de Anfaya, Departamento Chuquisaca, Bolivien
 San Isidro de Heredia, Costa Rica
 San Isidro de Coronado, Costa Rica
 San Isidro de El General, Costa Rica
 San Isidro de Kichka Moqu, Ortschaft im Departamento Cochabamba, Bolivien
 San Isidro (Santo Domingo), Dominikanische Republik
 San Isidro (Carchi), Ecuador
 San Isidro (Manabí), Ecuador
 San Isidro (Morona Santiago), Ecuador 
 San Isidro (Cabañas), El Salvador
 San Isidro (Morazán), El Salvador
 San Isidro (Choluteca), Gemeinde in Honduras
 San Isidro (Havanna), Stadtviertel von Habana Vieja, Havanna, Kuba
 San Isidro (Baja California), Mexiko
 San Isidro (Baja California Sur), Mexiko
 San Isidro (Campeche), Mexiko
 San Isidro (Coahuila), Mexiko
 San Isidro (Chihuahua), Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 San Isidro (Juárez), Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 San Isidro (Chiapas), Mexiko
 San Isidro (Durango), Mexiko
 San Isidro (Guanajuato), Mexiko
 San Isidro (Michoacán), Mexiko
 San Isidro (Nuevo León), Mexiko
 San Isidro (Oaxaca), Mexiko
 San Isidro (San Luis Potosí), Mexiko
 San Isidro (Sonora), Mexiko
 San Isidro (Tabasco), Mexiko
 San Isidro (Tamaulipas), Mexiko
 San Isidro (Veracruz), Mexiko
 San Isidro (Yucatán), Mexiko
 San Isidro (Zacatecas), Mexiko
 San Isidro (Matagalpa), Nicaragua
 San Isidro (Matagalpa), Nicaragua
 San Isidro (Lima), Stadtteil von Lima, Peru
 San Isidro (Abra), Philippinen
 San Isidro (Bohol), Philippinen
 San Isidro (Davao del Norte), Philippinen
 San Isidro (Davao Oriental), Philippinen
 San Isidro (Isabela), Philippinen
 San Isidro (Leyte), Philippinen
 San Isidro (Northern Samar), Philippinen
 San Isidro (Nueva Ecija), Philippinen
 San Isidro (Surigao del Norte), Philippinen
 San Isidro (Alicante), Spanien
 San Isidro (Teneriffa), Spanien
 San Isidro (Texas), Vereinigte Staaten
 San Isidro (El Oro)

Fließgewässer:
 Río San Isidro, Fluss in Argentinien

Weiteres:
 Base Aérea de San Isidro, eine Luftwaffenbasis in Santo Domingo Este, Dominikanische Republik
 San-Isidro-Bewegung, oppositionelle Bewegung kubanischer Künstler
 Zuckerfabrik San Isidro, Spanien

Siehe auch:
 Isidor
 San Isidoro
 Sankt Isidor